Хань Пэн (; 13 сентября 1983, Цзинань, Шаньдун) — китайский футболист, нападающий. Выступал в национальной сборной КНР.

Карьера

Клубная карьера 
Хань Пэн начал заниматься футболом в резервном составе «Шаньдун Лунэн», дебют за основную команду состоялся 10 марта 2002 года в игре против «Сычуань Дахэ». Дебютный гол забил 23 марта 2002 года в игре против «Чунцин Лифань». В течение нескольких сезонов игрок повышал мастерство вместе с командой. В сезоне 2005 года начал играть второго нападающего вместе с Ли Цзиньюем, забил семь голов. В сезоне 2006 года игрок забил 10 мячей в Суперлиге и помог клубу сделать дубль в сезоне - завоевать чемпионский титул и Кубок КФА. Следующий сезон стал ещё более продуктивным для игрока - он забил 13 мячей за сезон, однако этого не хватило клубу для завоевания чемпионства. Сезон 2008 года стал неудачным - Хань Пэн получил травму и долгое время не тренировался, однако его клуб в этом году вновь завоевал титул чемпиона Суперлиги.

Международная карьера 
Дебютировал за национальную сборную игрок в товарищеском матче против команды Швейцарии 3 июня 2006, в котором Китай проиграл со счётом 4-1. Несмотря на разочаровывающий результат, Хань Пэн стал регулярно попадать в сборную, которой руководил Чжу Гуанху и принял участие в квалификации к Кубку Азии по футболу 2007. 15 ноября 2006 года в матче против национальной команды Ирака забил дебютный гол, а его команда сыграла вничью 1-1. На турнире команда играла в одного нападающего, а его партнёр по клубу Ли Цзиньюй в сборную не вызывался. Несмотря на то, что игрок забил два мяча на турнире, Китай на турнире даже не вышел из группы. Новый главный тренер Владимир Петрович начал подготовку к квалификации на Чемпионат мира по футболу 2010 и Хань Пэн вновь был вызван в сборную. Он выходил в нескольких матчах своей команды, однако не отличился, а китайская сборная не смогла отобраться на чемпионат.

Статистика выступлений

Голы за национальную сборную

Достижения

Клубные 
  Шаньдун Лунэн 
 Чемпион Суперлиги : 2006, 2008
 Обладатель Кубка Китая : 2004, 2006

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир Кубка Китая: 2006

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Sohu.com
 Профиль игрока на сайте sodasoccer.com

Игроки ФК «Шаньдун Тайшань»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки сборной Китая по футболу
Футболисты Китая